Lewin kan som auktorsförkortning betyda:

 Anders Lewin
 Jean-Marc Lewin
 John William Lewin
 Kurt Lewin
 Ralph Arnold Lewin

Robotskapade auktorsförkortningar